— название биологических таксонов:
  — род растений семейства .
  — синоним рода растений